Die Qatar Total Open waren ein professionelles Damentennisturnier der Premier 5 Kategorie und damit Teil der WTA Tour 2012. Es fand zwischen 13. und 19. Februar 2012 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar statt und war bereits die zehnte Ausgabe des Turniers. Titelverteidigerin im Einzel war Wera Swonarjowa und im Doppel die Paarung Květa Peschke und Katarina Srebotnik.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Doha